

Sigle
Giudice dell'udienza preliminare

Codici 
 GUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Gallup (Stati Uniti)
 gup – codice ISO 639-3 della lingua gunwinggu